Сезон «Осасуна» (Памплона) 2013—2014 - 93-й за ліком сезон футбольного клубу Осасуна і його 13-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Склад команди

Стартова одинадцятка 
Розташування 4–2–3–1

<div style="position: relative;">
 
 
  Фернандес 
  Бертран

Гравці та штат

Склад команди

Прийшли 

 

Загальні витрати:  €3.1M

Товариські

Легенда

Передсезонні

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Легенда

Матчі 
Час початку вказано за CET і CEST

Підсумки за туром

Підсумки загалом

Турнірна таблиця

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Sources

CA Osasuna
Сезони «Осасуна» (Памплона)